Михаи́л Влади́мирович Ивано́в:
 Иванов, Михаил Владимирович (1930—2018) — советский и российский микробиолог.
 Иванов, Михаил Владимирович (род. 1958) — советский ватерполист, советский и российский тренер.